Шугуров — русская и татарская фамилия. Известные носители:

 Шугуровы — древний дворянский малороссийский род.
 Шугуров, Виктор Константинович (1928—2017) — советский и литовский учёный-физик и педагог, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Литовской ССР.
 Шугуров, Геннадий Игоревич (род. 1951) — российский театральный режиссёр.
 Шугуров, Лев Михайлович (1934—2009) — советский и российский журналист и автоконструктор.
 Шугуров, Михаил Фёдорович (1829—1891) — русский историк и педагог.
 Шугуров, Пётр Егорович (1937—2005) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1981)
 Шугуров, Расуль Игдисамович (род. 1950) — российский политик, депутат Государственной думы.

 Шугурова, Галима Ахметкареевна (род. 1953) — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.

Примечания